Île Stewart peut faire référence à : 
 île Stewart/Rakiura (en maori Rakiura), une île de Nouvelle-Zélande ;
 île Stewart, une île chilienne de l'archipel de la Terre de Feu.